Robert Morison (1620- 1683) Botànic prelinneà escocès. Signatura abreujada com a botànic: Morison.
 Stanley Morison Tipògraf